Administração por objetivos — técnica de gestão
 Monte Apo — vulcão e ponto mais alto das Filipinas

Desambiguações de topônimos